Ramseyer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ramseyer (1884–1957), Schweizer Architekt
 André Ramseyer (1914–2007), Schweizer Bildhauer
 C. William Ramseyer (1875–1943), US-amerikanischer Politiker
 David Ramseyer (* 1987), Schweizer Basketballspieler 
 Fritz Ramseyer (1840–1914), Schweizer evangelischer Missionar 
 Hugo Ramseyer (* 1937), Schweizer Liedermacher und Verleger
 J. Mark Ramseyer (* 1954), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Japanologe
 Niklaus Ramseyer (* 1949), Schweizer Journalist
 Rudolf Ramseyer (1897–1943), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ramsayer
 Ramseier